Nikolai Kasatkin ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Kasatkin (1836–1912), russischer Mönch der orthodoxen Kirche, siehe Nikolai von Japan
 Nikolai Alexejewitsch Kasatkin (1859–1930), russischer Maler, siehe Nikolai Alexejewitsch Kassatkin